Ел Чирион има више значења:

 Ел Чирион (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чирион (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику